O Sultanato Jalairida () foi um sultanato mongol que existiu no território do atual Irã e partes do Iraque.

Sultões 

 
 
 
 
 
 
 
 (sob tutela de )

Bibliografia 

 

 

 

Sultanato Jalairida